TNM Super League (2009/2010) była 24. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Malawi. Liga skupiała 15 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Silver Strikers Lilongwe.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 TNM Super League

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Malawi
2009 w Afryce
2010 w Afryce
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Malawi w XXI wieku